Wilson Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilson Airport (Arkansas)
 Wilson Airport (Illinois)
 Wilson Airport (Indiana)
 Wilson Airport (Kansas)
 Wilson Airport (Pennsylvania)
 Wilson Airport (Texas)

in Kenia:
 Flughafen Nairobi Wilson International